Vlachos ist der Familienname folgender Personen:

 Eleni Vlachos (1911–1995), griechische Journalistin und Redakteurin, siehe Eleni Vlachou
 Hierotheos Vlachos (* 1945), griechischer Geistlicher, Metropolit von Nafpaktos